Skandinávské příjmení Jørgensen nosí více významných osobností:

 Anker Jørgensen (1922–2016) – dánský sociálnědemokratický politik
 Johannes Jørgensen (1866–1956) – dánský spisovatel, životopisec Františka z Assisi 
 Jørgen Jørgensen (1780–1841) – dánský korzár
 Nicolai Jørgensen (* 1991) – dánský fotbalista